«Старая башня» — рассказ А. Толстого
 Старая башня (Мариуполь) — достопримечательность
 «Старая башня» — ресторан в Москве, в башне-новостройке Китайгородской стены.